Missa brevis, korte mis in klassieke muziek.
 Missa Brevis (Britten), mis gecomponeerd door Benjamin Britten in 1959.
 Missa Brevis (Kvandal), mis gecomponeerd door Johan Kvandal in 1997.
 Missa brevis in G (Mozart), mis gecomponeerd door Wolfgang Amadeus Mozart.
 Missa brevis in F (Haydn), mis gecomponeerd door Joseph Haydn in 1749.
 Missa Brevis Sancti Joannis de Deo, mis gecomponeerd door Joseph Haydn.